Erlang je priimek več znanih oseb:
 Agner Krarup Erlang (1878—1929), danski matematik, statistik in inženir

Glej tudi 
 erlang (enota), merska enota v telefoniji za jakost prometa
Erlangen (mesto v Nemčiji)
Erlangenski program